Вольф-Феррари () — итальянско-немецкая фамилия. Известные носители:

 Вольф-Феррари, Теодоро (1878-1945) — итальянский художник.
 Вольф-Феррари, Эрманно (1876-1948) — итало-немецкий композитор, известный в основном благодаря своим комическим операм.